Fritz Eiche ist der Name folgender Personen:

* Fritz Eiche (Politiker, 1894) (1894–1972), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Baden
 Fritz Eiche (Politiker, 1902) (1902–1967), deutscher Politiker (SPD, KPD), MdL Baden